Vacances payées peut nommer :
Vacances payées (Having Wonderful Time), film américain d'Alfred Santell, sorti en 1938 ;
Vacances payées, film français de Maurice Cammage, également sorti en 1938.